В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Патті Фендік і Мартіна Навратілова 7–6(6), 6–4.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Лорі Макніл /  Ренне Стаббс (1-ше коло)

 Пем Шрайвер /  Елізабет Смайлі (півфінал)
 Зіна Гаррісон /  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix